Gminy w USA:
 Symmes (ang. Symmes Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Symmes (ang. Symmes Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Symmes (ang. Symmes Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence